«Казка про попа і наймита його Балду» — віршована казка О. С. Пушкіна, написана 1830 року
 «Казка про попа і наймита його Балду» — радянський мультфільм 1940 року
 «Казка про попа і наймита його Балду» — радянський ляльковий мультфільм 1956 року
 «Казка про попа і наймита його Балду» — радянський мультфільм 1973 року